Исэреску () — румынская фамилия. Известные носители:

 Исэреску, Мугур (род. 1949) — румынский экономист и политик.
 Исэреску, Андрея (род. 1984) — румынская гимнастка.